Силласте () — фамилия.

 Силласте, Атс (род. 1988) — эстонский футболист и тренер.
 Силласте, Галина Георгиевна (род. 1946) — советский и российский социолог.
 Силласте, Микк (род. 1987) — эстонский футболист.